Lipstick (englisch für Lippenstift) steht für:
 Lipstick, Lied des irischen Musikerduos Jedward
 Eine Frau sieht rot, Originaltitel dieses Films
 Lois Long, Pseudonym dieser Kolumnistin